Су-Нураксі-ді-Баруміні - нурагічна археологічна пам'ятка у Баруміні, Сардинія, Італія.
 Баруміні (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія,  провінція Медіо-Кампідано.